Campeaux puede referirse a: 

 Campeaux,  comuna de Calvados (Francia).
 Campeaux, comuna de Oise (Francia).